Мариано Оспина:
Оспина Родригес, Мариано (1805—1885) — колумбийский политический деятель и предприниматель, президент Республики Новая Гранада (1857—1858), президент Гранадской Конфедерации (1858—1861). Дед Мариано Оспино Переса.
Оспина Перес, Мариано (1891—1976) — колумбийский политик, президент Колумбии (1946-1950). Внук Мариано Оспино Родригеса.